Il gobbo di Notre Dame (The Hunchback of Notre Dame) è un film d'animazione direct-to-video del 1996 diretto da Toshiyuki Hiruma e Takashi. Prodotto dalla Jetlag Productions all'interno della serie Children's Classics e tratto dalla celebre romanzo di Victor Hugo Notre-Dame de Paris. 

Il film venne probabilmente realizzato per capitalizzare sull'imminente uscita del'omonimo lungometraggio Disney, che sarebbe stato distribuito nelle sale statunitensi due mesi dopo. Ciononostante il mediometraggio segue abbastanza fedelmente il testo di Hugo, aggiungendo tuttavia un lieto fine.  Il film fu distribuito in VHS negli Stati Uniti il 30 aprile 1996 dalla GoodTimes Home Video e in Italia sempre nel 1996 dalla Stardust.

Trama 
Quasimodo viene accolto da neonato dai monaci della cattedrale di Notre Dame, che gli affidano in seguito il compito di suonare le campane. Il povero ragazzo a causa di una malformazione fisica viene trattato crudelmente dal prossimo, esclusa la bella zingara Esmeralda, che gli mostra gentilezza. Tuttavia mentre Quasimodo si innamora di Esmeralda, la giovane attira anche le attenzioni del crudele arcidiacono Frollo, che ordina al gobbo di rapirla.

Doppiaggio

Colonna sonora 

 Pity Not Quasimodo musica di Nick Carr, Ray Crossley e Andrew Dimitroff, parole di Joellyn Cooperman
 Queen of My Heart musica di Nick Carr, Ray Crossley e Andrew Dimitroff, parole di Joellyn Cooperman
 Love Is Everything musica di Nick Carr, Ray Crossley e Andrew Dimitroff, parole di Joellyn Cooperman

A partire da una riedizione successiva della VHS, le canzoni originali vennero sostituite in Italia dalle seguenti:

 Il Valzer di Esmeralda e Quasimodo
 L'Alba e il Tramonto
 Quasimodo RAP

Note

Voci correlate 

 Victor Hugo
 Golden Films
 Biancaneve (film 1995)
 Leo il leone - Re della giungla

Collegamenti esterni